Патканян — армянская фамилия, русифицированная форма Патканов. Известные носители:
 Патканян, Керопе Петрович (1833—1889) — востоковед, специалист по армянским историческим источникам, армянской филологии и литературе.
  (1814—1895) — армянский театральный деятель, драматург, педагог и переводчик.
 Патканян, Рафаэл Габриэлович (1830—1892) — армянский поэт.